Eusthenodon — викопний рід лопатеперих риб вимерлої родини Tristichopteridae. Вид існував у пізньому девоні (383—359 млн років тому). Рештки представників роду знайдено у Східній Гренландії, Австралії, Центральній Росії, Південній Африці, Пенсільванії та Бельгії.

Філогенія

Примітки 

Tetrapodomorpha
Риби девонського періоду
Вимерлі тварини, описані 1952